A német férfi kézilabda-bajnokság első osztályának 2007–2008-as szezonja volt a bajnokság 42. kiírása. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a bajnok a THW Kiel lett.

Végeredmény

Kereszttáblázat

A góllövőlista élmezőnye

Csarnokok

Kapcsolódó szócikkek 

 Bundesliga (kézilabda)
 Kézilabda Németországban

Források

Német kézilabda-bajnokság
Nemetferfikezilabdabajnoksag
Nemetferfikezilabdabajnoksag